San Pancrazio se poate referi la:

 San Pancrazio, Italia, comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia
 San Pancrazio Salentino, comună din provincia Brindisi, regiunea Puglia, Italia